

События

Римская империя 
 Император: Клавдий.
 Консулы: Децим Валерий Азиатик (во 2-й раз) и Марк Юний Силан.
 Консулы-суффекты: Камерин Антистий Вет, Квинт Сульпиций Камерин, Децим Лелий Бальб и Гай Теренций Туллий Гемин.
 Добруджа присоединена к римской провинции Мёзии.
 Убийство фракийского царя Реметалка III, присоединение фракийских территорий и создание римской провинции Фракия.

Китай 
 В связи с голодом и эпидемиями, заключён мир с Китаем.
 Ухуани восстают против Хунну и разбивают китайские войска.
 Сянь, князь Яркенда, грабит Шаньшань, покоряет Кучу. Гегемония Яркенда в Сиюе.
 Шаньшань поддалась Хунну.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 46 году
 Плутарх — греческий историк (дата приблизительная)

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 46 году
 Марк Виниций — консул Римской империи 30 и 45 годов, дата смерти предположительна
  — последний царь Одрисского царства (38—46), убит женой
 Февда — предводитель отряда из 400 еврейских повстанцев, боровшихся против римского владычества, казнён римлянами.
 Удадихоу — шаньюй хунну (46)
 Юй — шаньюй хунну (18—46)

См. также